Több templomot is neveztek el Szent Lászlóról, például a következőket:

Magyarország
 Szent László-templom, Budapest-Angyalföld
 Szent László-templom, Budapest-Kőbánya
 Szent László-templom, Budapest-Pestszentlőrinc
 Szent László-templom, Debrecen
 Szent László-templom, Furta
 Szent László-templom, Győrzámoly
 Szent László-templom, Karád
 Szent László-templom, Mezőkövesd
 Szent László-templom, Nyíregyháza
 Szent László király templom, Sárbogárd
 Szent László-templom, Segesd
 Szent László-templom, Szob
 Szent László-templom, Tállya
 Szent László-templom, Zalalövő

Románia
 Szent László-plébániatemplom, Nagyvárad-Újváros

Szlovákia
 Szent László-templom, Ógyalla
 Szent László-templom, Pozsony
 Szent László-templom, Nyitra

Egyesült Államok
Szent László-templom, New Brunswick, New Jersey